Head over Heels kan syfta på:

 Head over Heels (datorspel) – ett datorspel utvecklat av det brittiska företaget Ocean 1987

Musik

Album
 Head Over Heels (album av Paula Abdul)  – ett musikalbum av Paula Abdul från 1995
 Head over Heels (album av Cocteau Twins) – ett musikalbum av den brittiska musikgruppen Cocteau Twins, utgivet 1983
 Head Over Heels (Poco-album) – ett album av Poco från 1975

Sånger
 Head Over Heels (ABBA-låt) – en sång av den svenska popgruppen ABBA från 1981
 Head Over Heels (Go-Go's-låt) – en låt från 1984 av The Go-Go's
 Head over Heels (Maria Rådsten-låt) – en sång av Maria Rådsten från 2003
 Head Over Heels (Tears for Fears) – en låt skriven av Roland Orzabal och Curt Smith från den brittiska new wave-gruppen Tears for Fears från 1985

Film 
 Head over Heels – originaltitel på en amerikansk långfilm från 2001, se Störtkär
 Head over Heels – originaltitel på en amerikansk långfilm från 1979, se Chilly Scenes of Winter
 Head over Heels (film, 1937) – en amerikansk film från 1937
 Head over Heels (film, 1922) – en amerikansk film från 1922